Jacobson steht für:
 Jacobson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jacobson-Anastomose, Faserverlauf von Nervenfasern im Kopfbereich
 Jacobson-Organ (auch Jacobsonsches Organ oder Vomeronasales Organ, lat. Organon vomeronasale), Organ vieler Wirbeltiere
 Jacobson-Radikal, Begriff in der Ringtheorie, einem Zweig der Algebra
 Jacobsonschule, 1801 von dem jüdischen Theologen und Unternehmer Israel Jacobson als „Religions- und Industrieschule“ in Seesen gegründet
 Jacobson-Gymnasium Seesen, aus der Jacobsonschule hervorgegangenes Gymnasium

Siehe auch:
 Jacobsohn
 Jacobsson
 Jacobsen
 Jacob
 Jacobs
 Jacobi
 Jacoby
 Jakob
 Jakobson